

Hydronyme 
 La Florièye est une rivière du Var, prenant sa source au sud de Tourtour au lieu-dit Fonfiguière et se jetant dans l'Argens entre Taradeau et Vidauban.

Toponyme 
 l'Abbaye de Florièye est fondée par une douzaine de moines de Mazan (cisterciens) en avril 1136, sur la commune de Tourtour, se situe le long de l'ancienne voie romaine (Via Julia Aurelia) entre Tourtour et Flayosc (Var). Elle surplombe la Florieye, (ou Florielle, ou Floriye, ou Florièges), petit cours d'eau parfois très encaissé qui se jette dans l'Argens.